Szczęśliwy człowiek – brytyjski film fabularny w reż. Lindsaya Andersona (1973)
 Szczęśliwy człowiek – polski film fabularny w reż. Małgorzaty Szumowskiej (2000)